Seaside Rock — четвёртый альбом шведской инди-поп-рок-группы Peter Bjorn and John. Релиз состоялся 23 сентября 2008 года.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы 2008 года
Альбомы Peter Bjorn and John